Bexley poate fi:

 o localitate în Londra Mare, vezi Bexley, Londra
 un burg (diviziune administrativă) al Londrei Mari, vezi Bexley (burg) 
 o suburbie a orașului Sydney, vezi Bexley, Sydney
 Bexley, New South Wales
 Bexley North, New South Wales